Kozolupy kan verwijzen naar de volgende Tsjechische gemeenten:
 Kozolupy (okres Plzeň-sever)
 Horní Kozolupy (okres Tachov)